Чемпіонат Росії з хокею із шайбою 1998—1999 — чемпіонат Росії з хокею із шайбою. У сезоні 1998—1999 років у першості брали участь 22 команди. Турнір проходив з 12 вересня 1998 року по 15 квітня 1999 року.

Формат 
22 команди на першому етапі зустрічались двічі кожна з кожною. Шість аутсайдерів грали у перехідному турнірі з шістьма найкращими клубами Вищої ліги Росії. Найкращі шістнадцять клубів у плей-оф розіграли звання чемпіона Росії.

Попередній етап

Бомбардири

Перехідний турнір

Плей-оф 

 Найкращі бомбардири Максим Афіногенов («Динамо») та Валерій Карпов (Металург (Мг)) по 16 очок.

Чемпіони

Усі зірки  
Нападники: Сергій Петренко — Євген Корешков — Максим Афіногенов
Захисники: Володимир Антипін — Андрій Марков
Воротар: Вадим Тарасов

Посилання 
 Архів 1998-1999 
 Чемпіонат Росії 1998/99 

Чемпіонат Росії з хокею
1999 у Росії
Росія
Росія